

Населені пункти

Біларусь

Гродненська область 
 Жорнавка — село у Берестовицькому районі
 Жорнавка — село у Волковицькому районі
 Жорнавка — село у Гродненському районі
 Велика Жорнавка — село у Гродненському районі
 Мала Жорнавка — село у Гродненському районі

Могильовська область 
 Жорнавка — село у Осиповицькому районі
 Жорнавка — село у Бєлиницькому районі

Мінська область 
 Жорнавка — село у Березинському районі

Інше 
 Жорнавка — річка у Мінській області, правий приток Березини, притоку Дніпра.